Douglas Beasley, motorfietsfabrikant
Beasley (Texas), plaats in Texas
DaMarcus Beasley, een voetballer